Бунюэль, также Буньюэль () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Бунюэль, Айтор (род. 1998) — испанский футболист, играющий на позиции защитника.
 Бунюэль, Луис (1900—1983) — испанский, французский и мексиканский кинорежиссёр, сценарист.

Топоним 
 Буньюэль — муниципалитет в Испании, в провинции Наварра.

См. также 
 «Бунюэль и стол царя Соломона» — кинофильм 2001 года испанского режиссёра Карлоса Сауры.
 «Бунюэль в лабиринте черепах» — испанский анимационный биографический фильм 2018 года.